Вільне́в-Сен-Жорж () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 16 км на південний схід від Парижа, 7 км на південь від Кретея.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 11850 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 33000,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Уродженці 
 Моріс Лафон (*1927 — †2005) — французький футболіст, захисник, захисник, згодом — футбольний тренер.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Вільнев-Сен-Жорж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-де-Марн

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Валь-де-Марн